Gunnar Lundberg kan syfta på:

 Gunnar Lundberg d. ä., svensk operasångare
 Gunnar Lundberg d. y., svensk operasångare
 Gunnar Lundberg (författare), svensk författare född 1900
 Gunnar Lundberg (konsthistoriker) (1903-1986), svensk konsthistoriker